Nalini steht für:

 Nalini (Schauspielerin) (* 1964), indische Schauspielerin
 Andrea Nalini (* 1990), italienischer Fußballspieler